Драгана Ђорђевић може бити:
 Драгана Ђорђевић (гимнастичарка), југословенска гимнастичарка (1914.— ?)
 Драгана Ђорђевић (дизајнер), српски дизајнер
 Драгана Ђорђевић (иконописац)